Японская соккер-лига 1983 Дивизион 2 — 12-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1983

Ссылки
RSSSF 

Япония
1983
Спорт в Японии в 1983 году